Scott Allen Young (né le  à Clinton dans le Massachusetts) est un joueur retraité de hockey sur glace professionnel américain.

Carrière 
Young a été repêché en première ronde,  en tout, par les Whalers de Hartford de la Ligue nationale de hockey en 1986. Il porta les couleurs des Whalers, des Penguins de Pittsburgh, des Nordiques de Québec, des Lions de Francfort, du EV Landshut, de l'Avalanche du Colorado, des Mighty Ducks d'Anaheim et des Blues de Saint-Louis. Il met fin à sa carrière à l'issue de la saison 2005-2006.

Il a remporté la Coupe Stanley à deux reprises : en 1991 avec Pittsburgh et en 1996 avec l'Avalanche. Il a aussi remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 avec l'Équipe nationale des États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 || Terriers de Boston || NCAA || 38 || 16 || 13 || 29 || 31 || || || || ||
|- 
|1986-1987 || Terriers de Boston || NCAA || 33 || 15 || 21 || 36 || 24 || || || || ||
|-
|1987-1988 || Équipe nationale des États-Unis || Intl ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1987-1988 || Whalers de Hartford || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1988-1989 || Whalers de Hartford || LNH || 76 || 19 || 40 || 59 || 27 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4
|- 
|1989-1990 || Whalers de Hartford || LNH || 80 || 24 || 40 || 64 || 47 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|rowspan="2"| 1990-1991 || Whalers de Hartford || LNH || 34 || 6 || 9 || 15 || 8 || || || || ||
|- 
| Penguins de Pittsburgh || LNH || 43 || 11 || 16 || 27 || 33 || 17 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
|1992-1993 || Nordiques de Québec || LNH || 82 || 30 || 30 || 60 || 20 || 6 || 4 || 1 || 5 || 0
|- 
|1993-1994 || Nordiques de Québec || LNH || 76 || 26 || 25 || 51 || 14 || || || || ||
|-
|1994-1995 || Nordiques de Québec || LNH || 48 || 18 || 21 || 39 || 14 || 6 || 3 || 3 || 6 || 2
|- 
|rowspan="2"|1994-1995 || Frankfurt Lions || DEL || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| EV Landshut || DEL || 4 || 6 || 1 || 7 || 6 || || || || ||
|- 
|1995-1996 || Avalanche du Colorado || LNH || 81 || 21 || 39 || 60 || 50 || 22 || 3 || 12 || 15 || 10
|-
|1996-1997 || Avalanche du Colorado || LNH || 72 || 18 || 19 || 37 || 14 || 17 || 4 || 2 || 6 || 14
|- 
|1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 73 || 13 || 20 || 33 || 22 || || || || ||
|-
|1998-1999 || Blues de Saint-Louis || LNH || 75 || 24 || 28 || 52 || 27 || 13 || 4 || 7 || 11 || 10
|- 
|1999-2000 || Blues de Saint-Louis || LNH || 75 || 24 || 15 || 39 || 18 || 6 || 6 || 2 || 8 || 8
|-
|2000-2001 || Blues de Saint-Louis || LNH || 81 || 40 || 33 || 73 || 30 || 15 || 6 || 7 || 13 || 2
|- 
|2001-2002 || Blues de Saint-Louis || LNH || 67 || 19 || 21 || 40 || 26 || 10 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
|2002-2003 || Stars de Dallas || LNH || 79 || 23 || 19 || 42 || 30 || 10 || 4 || 3 || 7 || 6
|- 
|2003-2004 || Stars de Dallas || LNH || 53 || 8 || 8 || 16 || 14 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2004-2005 || RiverKings de Memphis || LCH || 3 || 2 || 1 || 3 || 0 || || || || ||
|- 
|2005-2006 || Blues de Saint-Louis || LNH || 79 || 18 || 31 || 49 || 52 || || || || ||

|  || 342 || 414 || 756 || 448 || 141 || 44 || 43 || 87 || 64

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1967
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur du EV Landshut
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Médaillé d'argent olympique américain
Attaquant de hockey sur glace